Der Skisprung-Weltcup 2013/14 war die wichtigste vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Zwischen dem 23. November 2013 und dem 23. März 2014 fanden Wettbewerbe in Europa und Asien statt.

Herren 
Mit Kamil Stoch gewann zum zweiten Mal nach Adam Małysz (zuletzt 2006/07) ein polnischer Skispringer den Gesamtweltcup, nachdem er sich knapp gegen Peter Prevc und Severin Freund durchsetzten konnte.

Anders Bardal und Gregor Schlierenzauer, die sich in den letzten beiden Jahren um den Titel duelliert hatten, belegten die Plätze vier respektive sechs; Achter wurde Thomas Diethart, der sensationell die Vierschanzentournee gewonnen hatte, sich ansonsten aber nie auf dem Podest eines Einzelspringens platzieren konnte.

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Karriereenden 
Während der Saison:
 
Nach der Saison:
 
 
 
 
  (Nurmsalu gab in der Saison 2016/17 ein kurzes Comeback.)
 
 
 
 

Zudem legte MacKenzie Boyd-Clowes eine Karrierepause ein.

Damen 
Die Saison wurde von Sara Takanashi dominiert: Die Japanerin gewann 15 von 18 Weltcupspringen und damit zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Außer ihr waren nur Irina Awwakumowa (1×) und Daniela Iraschko-Stolz (2×) siegreich. Carina Vogt, die sich bei den Olympischen Winterspielen zur ersten Olympiasiegerin im Damenskispringen krönte, konnte während der Saison keinen regulären Sieg einfahren, erreichte aber mit acht Podiumsplätzen den zweiten Platz der Gesamtwertung. Den dritten Platz belegte mit fünf Podestplätzen Takanashis Landsfrau Yūki Itō.

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse 

 Legende

Wertungen

Karriereenden 
Während der Saison:
 

Nach der Saison:

Mixed-Team-Wettkampf

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2013
 Skisprung-Continental-Cup 2013/14

Weblinks 
Weltcup Herren
 
Weltcup Damen

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 2013/14
2013/14